Лъв III може да се отнася за:
 Лъв III Исавър (ок.675-741), византийски император
 Лъв III (?-816), римски папа
 Лъв III (1236-1289), цар на Малка Армения